Moisin este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Anton Moisin (1944-2022), istoric, preot, profesor și pedagog român
 Ioan Moisin (1947-2017), inginer și om politic român
 Octavian Moisin (1914-2013), preot român
 Radu-Marin Moisin (n. 1982), deputat român

Nume de familie românești